La saison 2005-2006 du Mans Union Club 72 voit le club évoluer pour la  de son histoire en Ligue 1, un an après l'avoir quitté, .

Plus expérimenté, le staff recrute des joueurs qui se révèlent intéressants, surtout de jeunes talents étrangers, tout en misant sur son centre de formation. L'objectif étant de ne pas renouveler les erreurs de la saison 2003-2004, à savoir attaquer le championnat avec un groupe .

Transferts 

Arrivées

 Ismael Bangoura en provenance du GFCO Ajaccio 
 Rodolphe Roche en provenance de la Berrichone Châteauroux
 Romaric N'Dri Koffi en provenance de KSK Beveren
 Tulio De Melo en provenance du AaB Ålborg
 Marko Baša en provenance du OFK Belgrade
 Kowel Ekhousuehi en provenance de l'Espérance Tunis

Départs

 Willy Grondin part à Valenciennes
 Cédric Liabeuf part au Stade brestois
 Mansour Boutabout part au FC Gueugnon
 Georges Ba part à l'OGC Nice
 Alexandre Comisetti part au FC Lausanne-Sport
 Vincent Demarconnay part aux Sables-d'Olonne

Staff 
 Président : Henri Legarda
 Vice-président : Patrick Jacques
 Directeur Général : Fabrice Faretto
 Directeur Technique : Daniel Jeandupeux
 Directeur Adjoint : Alain Pascalou
 Entraineur : Frédéric Hantz
 Entraîneur Adjoint : Armand Cormier
 Préparateur Physique : Paolo Rongini
 Médecin : Alain Pasquier
 Kiné : Thierry Lemé

Effectif

Gardiens 

 Yohann Pelé 
 Rodolphe Roche

Défenseurs 
 Laurent Bonnart  
 Yoann Poulard 
 Olivier Thomas 
 Yannick Fischer  
 Grégory Cerdan 
 Thabang Molefe 
 Arnaud Lisembart 
 Ulick Lupède 
 Clément Pinault

Milieux de terrain 
 Sekou Baradji 
 Frédéric Thomas 
 Daisuke Matsui 
 Yohan Hautcœur 
 Tulio De Melo 
 Romaric N'Dri Koffi 
 Jacques-Désiré Périatambée

Attaquant 
 Ismael Bangoura  
 Zvonimir Deranja 
 Kowel Ekhousuehi 
 James Fanchone 
 Philippe Celdran 
 Sergiu Radu

Championnat

Coupe de la Ligue

Notes et références 

Le Mans
Saison du Mans FC
Championnat de France de football 2005-2006